Lupus-von-Sens-Kirche bzw. Lupuskirche ist der Name folgender Kirchen und Kapellen mit dem Patrozinium des heiligen Lupus von Sens:
 St. Lupus (Köln) in Köln
 St-Leu-St-Gilles (Paris) in Paris, Frankreich
 St-Loup (Saint-Loup-de-Naud) in Saint-Loup-de-Naud, Frankreich

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)